Windows NT 6.3 può riferirsi alle seguenti versioni di Microsoft Windows:

Windows 8.1
Windows Server 2012 R2